Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Michael Hill e Scott Humphries 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Doug Flach /  Mark Merklein (quarti di finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (semifinali)

 Jared Palmer /  Jonathan Stark (Campioni)
 Mosè Navarra /  Stefano Pescosolido (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 1998